Надеево — название населённых пунктов в России:

 Надеево — посёлок в сельском поселении Подлесное Вологодского района Вологодской области
 Надеево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Надеево — деревня в Кукобойском сельском поселении Первомайского района Ярославской области.
 Надеево — деревня в Воскресенском сельском поселении Любимского района Ярославской области.
 Надеево — деревня в Сандовском муниципальном округе Тверской области.

См.также 
 Надеевы — деревня в Котельничском районе Кировской области.